Enrique LXII, Príncipe de Reuss (línea menor) (; 31 de mayo de 1785 - 19 de junio de 1854) fue el primer príncipe de Reuss (línea menor) desde 1848 hasta 1854.

Primeros años 
Enrique LXII nació en Schleiz, Reuss, el mayor de los hijos de Enrique XLII de Reuss-Schleiz (1752-1818), (hijo del conde Enrique XII de Reuss-Schleiz, y la condesa Cristina de Erbach-Schönberg) y su esposa, la princesa Carlina de Hohenlohe-Kirchberg (1761-1849), (hija del príncipe Cristián Federico Carlos de Hohenlohe-Kirchberg y la princesa Luisa Carlota de Hohenlohe-Langenburg).

Príncipe de Reuss (línea menor) 
Después de la abdicación de Enrique LXXII, príncipe de Reuss-Lobenstein-Ebersdorf en octubre de 1848, debido a disturbios civiles en conexión con las revoluciones que se expandían por toda Alemania, Enrique LXII unificó los principados de Reuss-Schleiz, Reuss-Gera, Reuss-Lobenstein y Reuss-Ebersdorf, y se convirtieron en parte del Principado de Reuss (línea menor). Bajo su gobierno, el país recibió en 1849 una moderna constitución. En 1851, el primer parlamento constitucional y en 1852 fue a revisión la constitución del estado, conjuntamente con una nueva ley electoral adoptada por elecciones indirectas.

Enrique LXII murió sin matrimonio y no tuvo hijos, por lo tanto, a su muerte, el trono del principado pasó a su hermano menor Enrique LXVII.

Títulos y estilos 
31 de mayo de 1785 - 1806: Su Alteza Serenísima Conde Enrique LXII de Reuss-Schleiz
1806 - 17 de abril de 1818: Su Alteza Serenísima Príncipe Enrique LXII de Reuss-Schleiz
17 de abril de 1818 - 1848: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Reuss-Schleiz
1848 - 19 de junio de 1854: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Reuss (línea menor)

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich LXII, Fürst Reuss zu Schleiz
Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 170
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: I 322

Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Reuss
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica